Двухлинейные камбалы () — род лучепёрых рыб из семейства камбаловых. Возраст созревания у самок в среднем составляет 3—4 года, у самцов 2 года. Плодовитость составляет 150—4000 тыс. икринок.

Классификация 
В состав рода включены 3 вида:

Ареал 
Ареал белобрюхой камбалы (L. mochigarei) простирается от полуострова Корея до южной части Охотского моря; двухлинейная камбала (L. bilineata) обитает от Калифорнии до восточных Алеутских островов; северная двухлинейная камбала (L. polyxystra) распространена от залива Аляска до южных Курильских островов.

Примечания

Ссылки 
 

Камбаловые
Рыбы Тихого океана